Doxa kan syfta på:

 Doxa – ett grekiskt ord som betyder den allmänna uppfattningen eller allmänhetens åsikt
 Doxa (jagare) – en grekisk jagare i Niki-klassen
 Doxa (djur) – ett släkte av fjärilar
 Doxa (film) – en svensk film från 2005
 Nya Doxa – ett svenskt bokförlag sedan 1982, en ombildning av ett tidigare förlag Doxa

Fotbollsklubbar
 Doxa Desfina FC
 Doxa Drama FC
 Doxa Katokopia – en fotbollsklubb från Katokopia i Nicosia
 Doxa Kranoula FC
 Doxa Vyronas FC